La Coppa Davis 1963 è stata la 52ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 44 nazioni: 28 nella zona europea, 9 nella zona dell'est e 7 della zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia, detentrice del titolo, nel challenge round che si è disputato al Memorial Drive Tennis Centre di Adelaide in Australia dal 26 al 28 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona dell'Est

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1963
 1963